plaatsen in Duitsland:
Buchholz (Aller), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Buchholz (Altmark), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Buchholz (Dithmarschen), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Buchholz (Pritzwalk), een plaats in de deelstaat Brandenburg
Buchholz (Ratzeburg), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Buchholz (bij Röbel), een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Buchholz (Schaumburg), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Buchholz (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Buchholz (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Buchholz in der Nordheide, een plaats in de deelstaat Nedersaksen
Annaberg-Buchholz, een plaats in de deelstaat Saksen
Französisch Buchholz, een stadsdeel van Berlijn
Gremersdorf-Buchholz, een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Märkisch Buchholz, een gemeente in de deelstaat Brandenburg

plaats in België:
Buchholz (België), een gehucht in de gemeente Büllingen in de Belgische provincie Luik

plaats in Luxemburg:
Buchholz (Luxemburg), een gehucht in het kanton Grevenmacher

personen:
Reinhold Wilhelm Buchholz, (1837-1876), een Duitse herpetoloog en carcinoloog

overige:
Buchholzbeveiliging, een beveiligingsmechanisme voor oliegekoelde elektrische installaties
 Buchholzsysteem, scoremethode voor schaaktoernooien; zie weerstandspunten